Catalina Pérez Jaramillo – calciatrice colombiana, di ruolo portiere
 Catalina Pérez Castaño – calciatrice argentina, di ruolo difensore